Slečna Marplová: Vlak z Paddingtonu je americko-britský televizní film z roku 2004 režírovaný Andy Wilsonem.

Osoby a obsazení

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

Americké kriminální filmy
Americké dramatické filmy
Britské dramatické filmy
Televizní filmy z roku 2004
Americké televizní filmy
Britské kriminální filmy
Filmy s tématem železnice
Filmy inspirované dílem Agathy Christie
Britské televizní filmy